Desa Gubug kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Gubug (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,48, long 110,54), 
 Desa Gubug (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,05, long 110,66), 
 Desa Gubug (administrativ by i Indonesien, Provinsi Bali), 

Robotskapade Indonesienförgreningar